Boiling Springs kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Boiling Springs (North Carolina)
Boiling Springs (Pennsylvania)
Boiling Springs (South Carolina)
Red Boiling Springs